Osterholz ist der Name

 eines Landkreises in Niedersachsen, siehe Landkreis Osterholz
 eines Ortsteils der Stadt Osterholz-Scharmbeck 
 eines Ortsteils der Stadtgemeinde Bremen, siehe Osterholz (Bremen)
 eines Ortsteils der Gemeinde Mittelangeln im Kreis Schleswig-Flensburg in Schleswig-Holstein
 eines Ortsteils der Gemeinde Westerholz (Kreis Schleswig-Flensburg) in Schleswig-Holstein
 eines Ortsteils der Stadt Syke im Landkreis Diepholz in Niedersachsen, siehe Osterholz (Syke)
 eines Ortsteils der Gemeinde Hohenberg-Krusemark im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt, siehe Osterholz (Hohenberg-Krusemark)
 eines Ortsteils der Gemeinde Kirchheim am Ries im Ostalbkreis in Baden-Württemberg
 eines Waldgebiets in Wuppertal und Haan, siehe Osterholz (Waldgebiet)
 eines Wohnquartiers im Wuppertaler Stadtbezirk Vohwinkel, siehe Osterholz (Quartier)
 einer Ortslage im Wuppertal-Vohwinkeler Wohnquartier Schöller-Dornap, siehe Osterholz (Schöller-Dornap)
 eines Wohnplatzes der Stadt Ludwigsburg sowie eines ehemaligen Haltepunkts an der Bahnstrecke Ludwigsburg–Markgröningen
 eines Waldes, der einst komplett auf Asperger Markung lag und seit dem 18. Jahrhundert großteils zu Ludwigsburg gehört

Siehe auch Oesterholz-Haustenbeck, ein Ortsteil der Gemeinde Schlangen im Kreis Lippe.